Znaki — російський рок-гурт, заснований у 1998 році у Москві, що виконує пісні у стилі російський рок (). У творчому доробку гурту чотири студійні альбоми та декілька синглів.

Учасники гурту 
 Олексій Юзленко — вокал, гітара
 Ярослав (Ярик) — бас-гітара
 Андрій Яночкін — клавішні
 Сергій Письмеров — гітара
 Богдан Котов — барабани
 Квазар Козлов — звукорежисер
 Михайло Гераськов — директор

Дискографія

Сингли 
 2007 (вересень) — Солнце
 2007 (грудень) — Телефонистки
 2009 (березень) — 100 триллионов
 2013 — Всё напрасно

Кліпи 
 2005 — Полли
 2006 — Стрелки
 2007 — МаМа
 2012 — Синие
 2013 — Человеки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту ZNAKI 
 Znaki (Знаки) (Історія гурту))

Російські рок-гурти